Gulf Breeze — localidade da Flórida
 Sea Breeze — localidade da Carolina do Norte

Desambiguações de topônimos